Николай Кънчев може да се отнася за:

 Николай Кънчев (1936-2007), български писател
 Николай Кънчев (1960-), български телевизионен водещ
 Николай Кънчев, политик, от ВМРО-БНД